Spirin kan som auktorsförkortning betyda:

 Wjacheslav Spirin
 Wjacheslav A. Spirin

Robotskapade auktorsförkortningar